Тучков-Морозов — составная фамилия, имеет женскую форму Тичкова-Морозова.
 Тучков-Морозов, Василий Михайлович (ум. 1548) — рязанский наместник, дворецкий и воевода.